, chanteuse canadienne.
 , actrice britannique.
 Jessica Robinson, actrice apparaissant dans .
 Jessica Robinson, premier vainqueur du million de dollars de l'émission américaine Deal or No Deal.